Ubisoft Blue Byte (ранее Blue Byte GmbH) — известный немецкий разработчик компьютерных игр, основанный в 1988 году. Blue Byte, в основном, известен по играм двух серий — Battle Isle и The Settlers. Штаб-квартира студии находится в немецком городе Дюссельдорф. В январе 2001 года студия была куплена французской компанией Ubisoft Entertainment и переименована.

Разработанные игры 
 Great Courts (1989)
 Twinworld (1989)
 Great Courts 2 (1990)
 Jimmy Connors Pro Tennis Tour (1990)
 Tom and The Ghost (1990)
 Atomino (1991)
 Battle Isle (1991)
 Battle Isle Data Disk I (1992)
 Ugh! (1992)
 Battle Isle Data Disk II (1993)
 History Line: 1914-1918 (1993)
 The Settlers (1993)
 Battle Isle II (1994)
 Battle Isle II Data Disk I (1994)
 Battle Isle III (1995)
 Albion (1995)
 Archimedean Dynasty (1996)
 Chewy: ESC from F5 (1996)
 The Settlers II (1996)
 Dr. Drago's Madcap Chase (1997)
 Extreme Assault (1997)
 Incubation (1997)
 Game, Net & Match! (1998)
 The Settlers III (1998)
 Star Trek: Starship Creator (1999)
 Stephen King's F13 (2000)
 The Settlers IV (2001)
 Battle Isle: The Andosia War (2001)
 The Settlers: Heritage of Kings (2005)
 The Settlers II 10th Anniversary (2006)
 The Settlers: Rise of an Empire (2007)
 The Settlers: Rise of an Empire — The Eastern Realm (2008)
 The Settlers: Rise of Cultures (2008)
 Anno 1404 (2009)
 Anno 1404: Venice (2010)
 The Settlers 7: Paths to a Kingdom (2010)
 The Settlers - My City (2010) — социальная мини-игра в Facebook
 The Settlers Онлайн (2011)
 Anno 2070 (2011)
 Anno Online (2013)
 Silent Hunter Online (2013)
 Panzer General Online (2013)
 Might & Magic: Heroes Online (2014)
 Anno 2205 (2015)
 Assassin's Creed Identity (2016)
 Champions of Anteria (2016)
 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (2016)
 For Honor (2017)
 Anno 1800'' (2019)
The Settlers (2020)

Ссылки 
 Официальный сайт студии (зеркала — http://www.bluebyte.net/ и http://www.bluebyte.com/)
 Раздел студии на официальном немецком сайте Ubi Soft
 Раздел серии игр The Settlers на официальном британском сайте Ubi Soft
 Статья о студии на английской wiki

 

Производители компьютерных игр Германии
Подразделения Ubisoft
Производители компьютерных игр по алфавиту